Le sigle PDD peut signifier :
 Parti démocratique dahoméen, un ancien parti politique de la République du Dahomey (actuel Bénin) ;
 Pervasive developmental disorder, en anglais, soit en français trouble envahissant du développement ;
 Platform on Disaster Displacement, en anglais, soit en français Plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes;
 Proventricular dilatation disease, en anglais, soit en français dilatation du proventricule ;
 Procédure de dédouanement à domicile, en français ;
 Programme de Doha pour le développement, mis en place par l'OMC en 2001 ;
 PDD, un additif chimique ;
 Deux termes wikipédiens, souvent confondus par les néophytes :
 PdD, Page de Discussion, sur Wikipédia ;
 PDD, Prise De Décision, aussi sur Wikipédia ;
 pdd, qui bien sûr ne veut rien dire dans ce contexte.

Notes et références 

Abréviation